An Xuyên (voormalige provincie)
 An Xuyên (xã)